Příjmení Jareš nosí více významných osobností:

 Jaroslav Jareš (1930–2016) – český fotbalista, útočník a fotbalový trenér
 Jaroslav Jareš (malíř) (1886–1967) – český malíř
Karel Jareš (1900–1993) – český učitel a starosta Rožmitálu pod Třemšínem
 Michal Jareš (* 1973) – český básník, literární historik, kritik, publicista a editor
 Miloslav Jareš (1903–1980) – český rozhlasový, divadelní a filmový režisér
 Richard Jareš (* 1981) – český hokejový obránce
 Vilém Jareš (1859–1933) – rakouský a český podnikatel a politik

Česká příjmení